Biehn ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Biehn (* 1979), deutscher Drehbuchautor
 Heinz Biehn (1908–1975), deutsche Museumsdirektor und Direktor der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen
 Michael Biehn (* 1956), US-amerikanischer Filmschauspieler